«If I Were a Boy» — Композиція із останнього альбому Бейонсе I Am… Sasha Fierce. Від самого початку платівка виконавиці повинна була побачити світ 18 листопада 2008 року, однак у звукозаписувальній компанії Sony BMG Music несподівано виникли проблеми з виданням диску. Тим часом власник Sony BMG Music на початку жовтня оголосив, що свіжий альбом співачки порадує прихильників високоякісною музикою, над якою працювали передові продюсери. «Бейонсе залучила до роботи над цим лонгплеєм найталановитіших артистів, які зробили все можливе, щоб платівка стала найкращою, — говорить Роб Стрінґер (Rob Stringer), — Я вважаю, що перші два сингли з альбому стануть великими хітами. Це дві найвдаліші композиції за всю кар’єру Бейонсе. Вона гарувала вдень і вночі, щоб записати цей диск і він вже готовий на 98 відсотків. Чесно кажучи, ми всі вважаємо, що це її найкращий матеріал».

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Пісні Бейонсе
Пісні 2008